Ми-бемоль мажор (Es-dur) — мажорная тональность с тоникой ми-бемоль. Имеет три бемоля при ключе:си,ми и ля.

Некоторые произведения в этой тональности 
 Бах — Органная трио-соната Es-dur, BWV 525;
 Гайдн — Симфония № 11, Симфония № 103, Концерт для трубы с оркестром;
 Моцарт — Симфония № 1, Симфония № 2, Симфония № 3, Симфония № 39, Концерт для фортепиано с оркестром № 9, Концерт для двух фортепиано с оркестром (№ 10), Концерт для фортепиано с оркестром № 14, Концерт для фортепиано с оркестром № 22, Фортепианный квартет № 2, Квинтет для фортепиано с духовыми,Кадриль.

 Бетховен — Симфония № 3 «Героическая», Соната для фортепиано № 4, Соната для фортепиано № 13, Соната для фортепиано № 18, Соната для фортепиано № 26, Концерт для фортепиано с оркестром № 5, Струнный квартет № 10, Струнный квартет № 12
 Данци — Соната для фортепиано и валторны № 1;
 Шуберт — Фортепианное трио № 2, Экспромт № 2 Op. 90;
 Давид — Концертино для тромбона с оркестром;
 Шуман — Симфония № 3;
 Лист — Концерт для фортепиано с оркестром № 1, Этюд по Паганини № 2, Трансцендентный этюд № 7 "Героика";
 Сен-Санс — Соната для кларнета и фортепиано;
Алькан — Этюд op. 35 №7, "L'incendie au village voisin";
 Штраус — Концерт для валторны с оркестром № 1;
 Массне — Концерт для фортепиано с оркестром;
 Брукнер — Симфония № 4 «Романтическая»;
 Брамс — Трио для фортепиано, скрипки и валторны;
 Чайковский — Симфония ми-бемоль мажор
 Чайковский — Концерт для фортепиано с оркестром № 3 соч. 75; увертюра «1812 год» соч. 49;
 Малер — Симфония № 8;
 Шостакович — Струнный квартет № 9, Симфония № 3, Симфония № 9;
 Стравинский — Симфония № 1; концерт для камерного оркестра «Dumbarton Oaks».
 Штраус Йозеф — Вальс «Деревенские ласточки»
Гимн Уругвая
 Шопен - Ноктюрн оп. 9 но. 2

Ми-бемоль мажор и медные духовые инструменты 
Обсуждаемая тональность является одной из самых удобных для большинства медных духовых инструментов, что связано со строем этих инструментов, обеспечиваемом их конструкцией. При игре в данной или близкой к ней тональности приходится меньше задействовать механизм вентилей, что улучшает качество звучания. Поэтому многие произведения (марши и др.) для духовых оркестров написаны именно в таких тональностях как си-бемоль мажор или ми-бемоль мажор.

Примечания 

Тональности
Мажор